Utricularia arenaria  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в Центральной и Южной Африке — в Анголе, Бурунди, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Габоне, Гане, Кении, Малави, Мозамбике, Мали, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, ЮАР, Судане, Танзании, Того, Уганде, Замбии, Зимбабве и на Мадагаскаре. Также небольшая коллекция была завезена в Индию, в штат Мадхья-Прадеш. Произрастает в сырых песчаных или торфяных почвах, в заболоченных лугах и болотах, на высоте до 2400 метров над уровнем моря. Первоначально вид был описан и опубликован Альфонсом Декандолем в 1844 году.

Классификация 
Вид Utricularia arenaria входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
  

Пузырчатковые
Хищные растения
Флора Африки
Флора Мадагаскара